«Рабочий футбольный клуб Сплит» (; также сокращённо РНК Сплит — RNK Split) — хорватский футбольный клуб из Сплита. Основан 16 апреля 1912 года.
С сезона 2010/11 участвует в Первой хорватской футбольной лигe.

История 
Первоначально клуб был известен как спортивное объединение рабочих, основными поклонниками команды были рабочие городской верфи. Клуб был основан 16 апреля 1912 года и сначала назывался «Анарх» (HRŠD Anarh, Hrvatsko radničko športsko društvo Anarh), поскольку придерживался анархической партии. До этого времени у команды было несколько имён: «Борац», «Кувшин», «Далматинца» и «Арсенал».
Во время Испанской гражданской войны, «Сплит» организовал неудачную экспедицию из своих добровольцев для борьбы на стороне противников Франсиско Франко. Во время Второй мировой войны 120 игроков команды были убиты в сражениях на стороне Иосипа Броз Тито против сил Оси .

Первым цветом клуба был чёрный (цвет анархистов). Но после влияния «красных политиков» (профсоюзов, социал-демократов и коммунистов) в 1933 году клуб изменил свой цвет на красный. В СФРЮ «Сплит» играл четыре раза в высшем дивизионе футбола, не добившись особых успехов. Самым большим успехом тех времён был проигрыш в полуфинале Кубка Югославии сезона 1960/61, когда «Сплит» уступил «Вардару». В сезоне 2010/11 «Сплит» впервые вышел в высшую хорватскую лигу и сразу выиграл бронзовые медали чемпионата. В сезоне 2014/15 Сплит вышел в финал национального кубка, но уступил Динамо Загреб по пенальти.

Достижения 
 Финалист кубка Хорватии: 2015
 Бронзовый призёр чемпионата Хорватии: 2011

«Сплит» в еврокубках

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 

  Алёша Асанович
  Тончи Габрич
  
  Юрица Еркович
  Томислав Ивич
  Анте Младинич
  Станко Поклепович(известен в основном как тренер)
  Ивица Вастич
  Ивица Крижанац
  Никола Калинич
  Иван Стринич
  Мирко Хргович
  Артем Милевский

Известные тренеры 

  Франё Гласер — 1948/48
  Станко Поклепович — 196/69, 1971/72
  Никола Газдич — 1919
  Лео Лемешич — 1934-36
  Лука Калитерна — 1940/41, 1946/47, 1954-58, 1961/62, 1966/67
  Томислав Ивич — 1967/68
  Йозо Матошич — 1950
  Фране Матошич — 1959-61, 1962/63
  Иве Радовникович
  Любо Кокеза — 1968/69, 1969/70 — 1970/71
  Златко Папец — 1978/79 ; 1979/80
  Владимир Беара — 1980/81
  Иван Каталинич — 2010/11 — 08/2011

Примечания

Литература 
 Milorad Bibić: Split je prva liga, Društvo prijatelja Nogometnog kluba Split, Split, 2002., ISBN 953-99081-0-8

Ссылки 
 rnksplit.hr/ Официальный сайт

Футбольные клубы Хорватии
Футбольные клубы, основанные в 1912 году
Спорт в Сплите
ФК «Сплит»